

Miejscowości

Niemcy 
 Schönenberg – dzielnica Gummersbach
 Schönenberg – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Lörrach

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Bylica

Szwajcaria 
 Schönenberg – gmina

Osoby 
 Detlef Schönenberg – niemiecki muzyk
 Tobias Schönenberg – niemiecki aktor

Zobacz też 
 Kradolf-Schönenberg
 Schönberg
 Schöneberg
 Schönenberg-Kübelberg